Il toponimo Zumarraga può riferirsi a diverse località:

Zumarraga – municipalità delle Filippine nella Provincia di Samar
Zumarraga – comune della Spagna nella comunità autonoma dei Paesi Baschi